Лозовой:

Топонимы 
Белоруссия
 Лозовой — посёлок в Верхнедвинском районе Витебской области.
Россия
 Лозовой — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Лозовой — хутор в Чертковском районе Ростовской области, Зубрилинское сельское поселение.
 Лозовой — хутор в Чертковском районе Ростовской области, Маньковское сельское поселение.
 Лозовой — посёлок в Пестравском районе Самарской области.
Лозовой — до 1961 г. название посёлка Бургуста в Целинном районе Калмыкии.

Персоналии 
 Лозовой, Александр Николаевич (род. 1949) — художник, искусствовед, кандидат педагогических наук.
 Лозовой, Андрей Сергеевич (род. 1989) — украинский политик, народный депутат Украины VIII созыва.
 Лозовой, Вадим Петрович (1928—1993) — российский иммунолог, академик РАМН.
 Лозовой, Владимир Демьянович (1940—2019) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Лозовой, Евгений Викторович (род. 1988) — украинский футболист, полузащитник клуба «Дачия» (Кишинёв).
 Лозовой, Николай Иванович (1922—2007) — ветеран Московского метростроя и сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Лозовой, Сергей Валерьевич (род. 1965) — российский убийца и разбойник.

См. также 
 Лозовка
 Лозовая (значения)
 Лозовое